Королянчук Андрій Валерійович - український футболіст.
 Королянчук Валерій Степанович - український футболіст.